Сизиний, Мартирий и Александр (29 мая 397) — священномученики из Тренто. День памяти — 29 мая.

Святые Сисиний, диакон, Мартирий, чтец, и Александр, остиарий, были тремя христианскими священнослужителями из Каппадокии, посланными  епископом Милана Амвросием для евангелизации региона Анауния () по просьбе епископа Тренто Вигилия. Они были жестоко убиты 29 мая 397 года во время обряда, называемого Амбарвалией, в местечке Мекла, ныне Сандзено. В вышеупомянутом месте позже была построена базилика в их память (в настоящее время управляемая францисканской общиной вместе с близлежащим Сан-Ромедио). Их тела были доставлены в Тренто и похоронены в специально построенной раннехристианской базилике.

Вигилий из Тренто стал проповедником их почитания, и их мощи были отправлены новому епископу Милана Симплициану, который поместил их в базилику Виргинум, ныне базилику Сан-Симплициано. Другая часть мощей была отправлена Иоанну Златоусту, Патриарху Константинопольскому.

Ссылки 
Sisìnnio, Martirio e Alessandro, santi Enciclopedia on line

Священномученики
Святые по алфавиту
Христианские святые IV века
Святые Тренто
Умершие в 397 году